Idam steht für:
 Idam (Neuguinea), Region in Neuguinea
 Idam (Fluss), Rechter Nebenfluss des Sepik in Neuguinea

IDAM ist die Abkürzung für:
 Israel Department of Antiquities and Museums, bis 1999 Name der israelische Antikenbehörde, seither Israel Antiquities Authority (IAA)
 Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, Umweltamt des brasilianischen Bundesstaats

IdAM ist die Abkürzung für:
 Identity and Access Management, siehe Identitätsmanagement

Abkürzung